Un masque est un dispositif destiné à protéger, dissimuler, représenter ou imiter un visage.

Masque de protection 

Un masque de protection est un équipements de protection individuelle destiné à protéger le visage ou les voies respiratoire et digestives de l'utilisateur vis-à-vis de l'inhalation de poussières nocives, d'agents pathogènes, fumées, vapeurs, ou de gaz toxique.

Masque à gaz
Masque à gaz pour cheval

Masque de plongée
Masque intégral de plongée
 Un masque de hockey sur glace est un casque porté par le gardien de but au hockey et d'autres sports.
 Le masque de paintball est la première protection obligatoire et donc indispensable pour la pratique du paintball
Un masque balistique ou tactique est une protection oculaire contre les éclats d'engins explosifs
 Un masque de protection FFP, masque anti-particules défini par la norme européenne EN 149, assurant une protection croissante de FFP1 à FFP3
Masque anti-poussière FFP1
Masque FFP2, masque anti-particules équivalent européen du masque N95 de l'agence américaine NIOSH
Un masque chirurgical est un masque porté par les professionnels de la santé durant une intervention chirurgicale.
Un masque laryngé permet le contrôle des voies aériennes en médecine d'urgence ;
 Un masque à oxygène fournit de l'oxygène aux poumons, en médecine, aéronautique ou alpinisme notamment.
 Un Masque barrière ou masque alternatif

Masque pour animaux
Un masque anti-mouches, utilisé pour protéger la tête des animaux domestiques

Masque funéraire ou mortuaire 

 Un masque funéraire est un type de masque lié à certaines cérémonies funèbres
Le masque funéraire de Toutânkhamon (aussi appelé masque d'or de Toutânkhamon)
 Le masque d'Agamemnon est un célèbre masque découvert à Mycènes
Un masque mortuaire est un masque moulé sur le visage d'une personne morte récemment
Masque mortuaire de Napoléon Ier

Masques utilisés dans les cérémonies 

Masque de Côte d'Ivoire
Masque Bété
Masque Gouro

Masque gabonais
Masque Azoku
 Masque Ngil
 Masque Mukudji
 Masque Bodi
 Masque Osso
 Masque Ngontang
 Masque Ndimina
 Masque Imbimba
 Masque Mowei
 Masque Ekekek
 Masque Ngondo
 Masque Mvudi
 Masque Emboli
 Masque Mbawe
 Masque Okuyi
 Masque Nzambe-Kana

 Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Masque tatanua
Les masques semainiers sont des séries de sept masques originaires de l'artisanat sénégalais 
Les masques mexicains sont utilisés pour diverses danses et cérémonies

Vocabulaire informatique 
 Masque de sous-réseau
 Masque de collision, terme spécifique aux jeux vidéo 
 Pas de masque
 Masque bit à bit
Masque jetable, un algorithme de cryptographie

Le masque dans l'art

Architecture 

Le masque est une tête ou une face sculptée qui orne fontaines ou monuments. Tiré de l'italien maschera, il signifie « faux visage » ou encore « spectre », « démon », voire « sorcière ». Ce mot apparaît dans la langue française pour la première fois dans le cadre d'un « arrêté contre les masques », c'est-à-dire les hommes et femmes qui se déguisaient ou se noircissaient le visage à l'occasion du carnaval.
 Le « Masque de tristesse » est un monument placé sur une colline au-dessus de Magadan, en Russie

Archéologie 

 La pierre du masque est une pierre runique danoise datant de l'âge des vikings
Le masque de Xipe Totec est un masque pendentif en pierre en forme de visage représentant le dieu aztèque Xipe Totec
La Dame au Masque est le corps momifié d’une femme, qui date approximativement de l'an 700

Théâtre 
 Un masque est un spectacle très en vogue dans les cours royales des  et 
 Les Masques sont des récompenses remises au Québec dans le milieu du théâtre
 Le Masque d'or est un festival de théâtre russe
 Le Masque d'or est une récompense française de théâtre qui est décernée tous les quatre ans
Masques du théâtre japonais

Radio, cinéma et télévision 
Voir aussi : 

Masques est un film français de Claude Chabrol, sorti en 1987 ;
Masques de cire (Mystery of the Wax Museum) est un film d'horreur américain en couleurs, réalisé par Michael Curtiz et sorti en 1933 ;
Masque de Mort (デスマスク, Desumasuku?) est un personnage du manga et la série d'animation Saint Seiya ;
Beau Masque est un film franco-italien réalisé par Bernard Paul, sorti en 1972 ;
Le Cavalier au masque (The Purple Mask) est un film d'aventure américain réalisé par H. Bruce Humberstone, sorti en 1955 ;
Charlot et le Masque de fer (The Idle Class) est un film américain réalisé par Charlie Chaplin, sorti le  ;
Derrière le masque (Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon) est un film américain réalisé par Scott Glosserman, sorti en 2006 ;
Phantom, le masque de l'ombre est une mini-série américaine réalisée par Paolo Barzman.

Littérature 
Voir aussi : 

Masque est un personnage de l'Univers Marvel
Masques sur mesure est un recueil d'essais de Pierre Mac Orlan, publié en 1937
Masques, revue des homosexualités est une revue homosexuelle des années 1980
Masques est le titre du second tome de la série de bande dessinée Rouge de Chine
Masques de clown est un roman de science-fiction de Joël Houssin publié en 1982,
Masques et visages est la deuxième histoire de la série Agathe Saugrenu de Valérie Vernay et Vincent Zabus
Les Éditions du Masque sont une maison d'édition française
Madame Masque (Whitney Frost) est un personnage de fiction, ennemie de Iron Man dans Marvel Comics
Confession d'un masque (仮面の告白, Kamen no Kokuhaku?) est un roman aux échos autobiographiques de l'écrivain japonais Mishima Yukio publié en 1949
L'Homme au masque d'or est un drame français réalisé par Éric Duret et sorti en 1990
Mémoires du masque est un manhwa policier/thriller créé par Yun Han Kim
Le Roi au masque d'or est un recueil de contes fantastiques écrit par Marcel Schwob et publié en 1892

Musique 
 Les masques sont des spectacles de cour de la Renaissance comportant une ou plusieurs danses. De là :
 Job: A Masque for Dancing, une suite orchestrale composée en 1927 par Vaughan Williams
 Les Masques sont une œuvre pour piano écrite par Karol Szymanowski
 Les Masques sont une œuvre pour piano à quatre mains écrite par Claude Debussy
 Masques et Bergamasques, une suite d'orchestre de Gabriel Fauré
 Masque, un album concept du Manfred Mann's Earth Band sorti en 1987

 Masque, un album de musique du groupe de rock américain Kansas

Divers 

 Les masques César sont des masques plastiques représentant des personnages de séries et de dessins animés.
 « Les Masques de la Nuit », une organisation criminelle fictive dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.
 Les Masques de Mercadia sont la première édition du Bloc Mercadia du jeu de cartes à collectionner Magic : l'assemblée.
 Masque ou Masque + est un jeu vidéo publié par Ubi Soft.

Faune et flore 
 Le Lori à masque rouge (Glossopsitta pusilla) est une espèce d'oiseaux appartenant à la famille des Psittacidae
 Le Pigeon à masque blanc ou Colombe à cou bronzé (Columba larvata) est une espèce d'oiseaux appartenant à la famille des Columbidae
 L'Échenilleur à masque noir (Coracina novaehollandiae) est une espèce d'oiseaux de la famille des Campephagidae
 Le Râle à masque rouge (Anurolimnas castaneiceps) est une espèce d'oiseaux de la famille des Rallidae
 Le Serin à masque noir (Crithagra capistrata) est une espèce de passereaux appartenant à la famille des Fringillidae
 L'Astrild à masque noir (Estrilda nigriloris) est une espèce de passereaux appartenant à la famille des Estrildidae

Autres 
 Un masque flou est un procédé de photographie numérique
 En lithographie, un masque à décalage de phase ou PSM () est un masque photographique qui module en phase la lumière incidente
 En lithographie, un masque binaire désigne un masque photographique « conventionnel », lorsqu'on l'oppose au masque à décalage de phase
en photolithographie, un masque photographique est utilisé pour la gravure des circuits intégrés
 Un masque est un produit cosmétique que l'on applique temporairement sur la peau du visage, du corps ou sur les cheveux

Références 

Homonymie de titre